Памятник Михаилу Булгакову — советскому писателю и драматургу, театральному режиссёру и актёру установлен в ряде городов и стран.
 Памятник Михаилу Булгакову — памятник Михаилу Булгакову в Киеве (2007).
 Памятник Михаилу Булгакову — памятник Михаилу Булгакову во Владикавказе.
 Памятник Михаилу Булгакову — памятник Михаилу Булгакову в Вязьме.
 Памятник Михаилу Булгакову — памятник Михаилу Булгакову в Москве на Б. Пироговской улице (2018, скульптор Георгий Франгулян).

Примечания